Tolga (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Tolga (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente